Kinkaku est un personnage du manga et anime Gensômaden Saiyuki. Il est, conformément à la légende du roi des singes, dont Saiyuki est inspiré, le frère de Ginkaku. Afin de sauver son frère dont l'âme a été emprisonnée dans une gourde, il doit obéir aux ordres de Kami Sama.

Histoire personnelle 

Personnage de Saiyuki